58-й Драфт НХЛ 2020 года прошёл с 6 по 7 октября 2020 года в режиме онлайн. Первоначально планировалось провести драфт с 26 по 27 июня 2020 года в Монреале, Квебек, Канада на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс», однако из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределённый срок.

Правила 
На Драфт-2020 были допущены хоккеисты:
 которые родились между 1 января 2000 года и 15 сентября 2002 года
 не из Северной Америки 1999 года рождения
 задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2018, но не подписавшие контракт с клубом.

Драфт-лотерея

1-й этап 
26 июня 2020 года состоялась драфт-лотерея. Право первого выбора получила команда обозначенная под литерой E, имя которой определялось после проведения второй драфт-лотереи среди 8 клубов уступивших в квалификационном раунде плей-офф. Вторым выбирать будет клуб «Лос Анджелес Кингз», третьим «Оттава Сенаторз», а фаворит драфт-лотереи «Детройт Ред Уингз» четвёртым.

2-й этап 
Так как по итогам драфт-лотереи проведённой 26 июня не удалось определить победителя, 10 августа состоялась вторая драфт-лотерея в которой приняли участие 8 команд проигравших в квалификационном раунде плей-офф. Все команды имели одинаковый шанс на победу в лотерее. В итоге право на первый выбор досталось «Нью-Йорк Рейнджерс».

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на 58-м драфте было выбрано 216 хоккеистов из 12 стран. 

Данные приведены согласно eliteprospects.com

Примечания

Ссылки 

Национальная хоккейная лига
Драфты НХЛ